Халлидей (Халидей, Хэллидей) () — фамилия.

Известные носители:
 Халидей, Александр Генри (; 1807—1870) — ирландский энтомолог.
 Халлидей, Бретт (; 1904—1977) — американский писатель.
 Халлидей, Гэбриэл (; 1988) — музыкант и музыкальный продюсер.
 Халлидей, Дейв (; 1901—1970) — шотландский футболист
 Халлидей, Джонни (; 1943—2017) — французский рок-певец, композитор и актёр.
 Халлидей, Майкл (; 1925—2018) — австралийский лингвист.
 Халлидей, Рой (1977—2017) — американский профессиональный бейсболист.
 Халлидей, Эмили (род. 1979) — австралийская хоккеистка на траве.

См. также 
 Холидей
 Холлидей